Malešići je lahko:
 Malešići, Gračanica (Bosna in Hercegovina)
 Malešići, Ilijaš (Bosna in Hercegovina)
 Malešići, Zvornik (Bosna in Hercegovina)